gmina Poświętne (powiat białostocki) – województwo podlaskie
 gmina Poświętne (powiat opoczyński) – województwo łódzkie
 gmina Poświętne (powiat wołomiński) – województwo mazowieckie